Anže Emeršič, slovenski hokejist, * 27. marec 1983, Ljubljana.

Emeršič je prvi del kariere igral za HDD ZM Olimpijo, med sezonama 2005/06 in 2007/08 je igral za HK Slavija, nato za HDK Maribor, od sezone 2010/11 za HD HS Olimpija, ob koncu kariere pa ponovno HDK Maribor. V sezonah 2001/02, 2002/03 in 2003/04 je z Olimpijo osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Skupno je v slovenski ligi odigral 192 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 81 golov in 65 podaj.

Tudi njegov brat Blaž je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Martimex ZTS Martin
| Slovaška liga U18
| 99/00
|
| 43
| 18
| 14
| 32
| +20
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Steel
| USHL
| 00/01
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Olimpija Hertz Ljubljana
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 18
| 10
| 10
| 20
|
| 20
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| rowspan=2|HK Olimpija Ljubljana
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0

| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 3
| 3
| 6
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 1
| 6
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 17
| 1
| 3
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -1
| 8
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 14
| 7
| 21
|
| 22
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| HK Slavija
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|07/08
|
| 19
| 18
| 11
| 29
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 29
| 18
| 47
|
| 55
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 26
| 8
| 6
| 14
|
| 25
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 4
| 14
| 18
|
| 16
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 22
| 6
| 15
| 21
|
| 32
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Hrvaška liga
| 12/13
|
| 7
| 5
| 7
| 12
| +15
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |458
| bgcolor="#7FFF00" |140
| bgcolor="#7FFF00" |145
| bgcolor="#7FFF00" |285
| bgcolor="#7FFF00" |+44
| bgcolor="#7FFF00" |377
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |73
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti Chicago Steel
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HD HS Olimpija
Ljubljanski športniki